Солоне озеро — озеро, вода якого має солоність від 24,7 % до 47 %.
 Солоне озеро (Запорізька область) — озеро в Запорізькій області.
 Солоне озеро (лиман) — лиман в Одеській області.
 Солоне Озеро —  Село Джанкойського району Криму
 Велике Солоне озеро — озеро у західній частині США, у північно-західній частині штату Юта.